Koncz Antal (1884–1957) szobrászművész
 Koncz Antal (1920–1978) újságíró